Czarna Struga – część miasta Marki w powiecie wołomińskim
 Czarna Struga – część miasta Myszków w powiecie myszkowskim
 Czarna Struga – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Nieporęt

cieki w Polsce:
 Czarna Struga – rzeka, dopływ Bawołu
 Czarna Struga – struga, dopływ Biebrzy
 Czarna Struga – struga, dopływ Błędzianki
 Czarna Struga – rzeka, dopływ Czarnej
 Czarna Struga – struga, dopływ Długiej
 Czarna Struga – struga, dopływ Jarki
 Czarna Struga – struga, dopływ jeziora Kaczerajno (jez. Śniardwy)
 Czarna Struga – struga, dopływ Klasztornej Strugi
 Czarna Struga – struga, dopływ Małej Noteci (Białego Jeziora)
 Czarna Struga – struga, dopływ Neru
 Czarna Struga – rzeka, dopływ Odry (ujście k. miasta Nowa Sól)
 Czarna Struga – struga, dopływ Odry (ujście k. wsi Niewodniki)
 Czarna Struga – struga, dopływ Ometu
 Czarna Struga – struga, dopływ jeziora Roś
 Czarna Struga – struga, dopływ Warty
 Czarna Struga – rzeka, górny bieg Łaźnej Strugi i rzeki Ełk (do jeziora Łaźno), płynie także Szwałk Wielki→Piłwąg→Łaźno
 Czarna Struga – struga, biegnąca wspólnym korytem z Buczynką

Zobacz też 
 Czarna, Czarna Rzeka